Алекса́ндр Анто́нович Петру́шин (род. 15 марта 1950 года, с. Новотроицкое Нижнетавдинского района Тюменской области) — российский историк-краевед, кандидат исторических наук. Научный консультант фильмов «Адмиралъ» и «Господа офицеры: Спасти императора» (оба 2008 года). Один из соавторов журнала «Родина», член Союза журналистов России. 

Полковник ФСБ в отставке. Вице-президент Ассоциации работников правоохранительных органов Тюменской области. Заместитель директора по связям с общественностью представительства ООО «Лукойл-Западная Сибирь» в Тюмени. Председатель Тюменского отделения Российского военно-исторического общества.

Биография 
Отец Александра Петрушина был инвалидом войны, мать преподавала русский язык и литературу в средней школе дер. Новотроицкое Нижнетавдинского района, где он родился.

По окончании школы поступил на дневное отделение историко-филологического факультета Тюменского пединститута, в 1970 году после 3-го курса по семейным обстоятельствам перевёлся на заочное отделение. В 1972 году по окончании института работал в средней школе № 3 г. Тюмени.

В 1972—1974 годах служил в рядах Советской Армии, в 1975—1976 годах учился на Высших курсах КГБ СССР в Минске (по его словам, в одной группе с С. Б. Ивановым). По окончании  курсов — оперативный уполномоченный, старший оперуполномоченный Управления КГБ СССР по Тюменской области. По собственным словам:
 в 1977 году участвовал в расследовании первого в истории взрыва в московском метро;
 в первой половине 1980-х годов расследовал дело о разбойном нападении на генерального директора ПО «Сургутнефтегаз» А. В. Усольцева.

После окончания в 1993 году аспирантуры Академии Министерства безопасности РФ возглавлял Сургутский городской отдел, затем – Ханты-Мансийский окружной отдел ФСБ России. С 1998 года заместитель начальника регионального управления ФСБ России по Тюменской области, в этой должности курировал вопросы защиты конституционного строя, борьбы с терроризмом, кадровой политики, связей с общественными организациями и СМИ.

С ноября 2003 года в отставке в звании полковника. С этого момента заместитель директора по связям с общественностью представительства ООО «Лукойл-Западная Сибирь» в Тюмени. Преподаёт спецкурсы «Криминальная хроника. Журналистское расследование» и «Актуальные проблемы PR» на кафедре журналистского мастерства Института гуманитарных наук Тюменского госуниверситета, а также на кафедре социальных технологий Гуманитарного института Тюменского государственного нефтегазового университета читает курсы «Связи с общественностью в нефтегазовой отрасли» и «Организация работы отдела по связям общественностью».

Творчество 
По словам А. А. Петрушина, его больше всего интересует история Тюмени после 1917 года, потому что исторические события в массовом общественном сознании сохраняют актуальность только на протяжении первых 100 лет. 

Его деятельность по раскрытию «белых пятен» в истории Сибири началась ещё в 1987 году во время службы в КГБ. Начиная с 1989 года оказывал Р. С. Гольдбергу помощь в составлении издания «Книга расстрелянных. Мартиролог погибших от руки НКВД в годы большого террора (Тюменская область)». С собственной книгой «Мы не знаем пощады...» исследователь дебютировал в 1999 году. По роду своей деятельности консультировал фильм «Дуэль на Северном Клондайке. Дело 2000 года» (2004 год) из цикла «Документальный детектив» на ОРТ, посвящённый делу об убийстве прокурора ХМАО Ю. Бедерина.

После выхода Петрушина в 2003 году в отставку началось издание получившей особую известность книги «На задворках Гражданской войны», посвящённой кладам Белого движения и истории их поиска. По словам писателя, он лично видел найденную шпагу цесаревича Алексея, с поиском кладов в Берёзовском районе связывает и высадку немецкой организацией «Цеппелин» в 1943 году Печорского десанта. При этом утверждает, что:
В основе всех моих публикаций и выступлений лежат факты и документы. Для меня, как историка, документ всегда на первом месте. Воспоминания, впечатления и рассуждения вторичны.

По сценариям Петрушина снят ряд документальных фильмов, в их числе: 
 Приди и возьми — о ссылке в 1922 году в Обдорск актёров МХАТа во главе с В. И. Немировичем-Данченко
 Мальчиш станется «мальчишом» и Как убивали Павлика — о пионере Павлике Морозове
 Право на память (2011) — о разведчике Н. И. Кузнецове
 Тура (2012) — о судьбе Царской пристани в Тюмени, через которую семья Николая II перемещалась в тобольскую ссылку и обратно

А. А. Петрушин консультировал режиссёра Андрея Кравчука при создании фильма «Адмиралъ», а фильм «Господа офицеры: Спасти императора» основан на серии книг «На задворках Гражданской войны».

Достижения 
 2007 год — приз «Золотое перо» на областном фестивале «Тюменская пресса»
 2009 год — премия им. К. Лагунова за победу в номинации лучшего публициста года на фестивале «Тюменская пресса»
 2011 год — ведомственная медаль Минобороны России «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»
 2011 год — победитель третьей недели голосования конкурса «Тюменский характер» в номинации «Светлый ум»

Примечания

Литература

Список произведений

Книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Гольдберг Р. С., Петрушин А. А. Неизвестные известные герои . — Тюмень: Тюменский курьер, 2015. — 1000 экз.
 Петрушин А.А. Тайна сибирских орденов. Тюмень: ОЛМАРПРЕСС, 2016. –399 с.

Статьи

Библиография 
 Александр Антонович Петрушин // В помощь краеведу: материалы к календарю знаменательных и памятных дат Тюменской области на 2005 год / Тюм. обл. науч. б-ка. – Тюмень, 2004. – С. 32 – 34. – Библиогр.: с. 34.

Ссылки 
 
 
 
 Петрушин, Александр Антонович   в Электронной библиотеке тюменского писателя 

Полковники (Российская Федерация)
Члены Союза журналистов России
Преподаватели вузов Тюменской области
Педагоги Тюмени
Краеведы Сибири
Члены Российского военно-исторического общества
Выпускники Высших курсов КГБ СССР в Минске